Akademija znanosti je naziv več akademskih inštitucij:

 Akademija znanosti Češke republike
 Avstrijska akademija znanosti
 Bolgarska akademija znanosti
 Francoska akademija znanosti (Académie des sciences)
 Nemška akademija znanosti Leopoldina
 Pontifikalna akademija znanosti
 Ruska akademija znanosti

Glej tudi 
 Akademija umetnosti
 Akademija znanosti in umetnosti